Dvoróvoie (en rus: Дворовое) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 20 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea